Auzia ist ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche. Es geht auf die römische Stadt Auzia in der Provinz Mauretania Caesariensis zurück.

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Weblinks 
 

Auzia